Pierre Chaunu (1923 - 2009), un historien français.
 Emmanuel Chaunu (1966 -), dessinateur de presse français, fils du précédent.

 Chaunu (autrefois Chonoz) est un hameau faisant partie de la commune de Marcellaz-Albanais
 Ne pas confondre avec Chaunus, synonyme de Rhinella, qui est un genre d'amphibiens